Ба́рсов — російське прізвище. Жіноча форма — Барсова.

Відомі носії 
 Барсов Антон Олексійович (1730—1791) — російський мовознавець, автор граматики російської мови.
 Барсов Єлпідифор Васильович (1836—1917) — російський фольклорист, літературознавець.
 Барсов Микола Іванович (1839—1903) — російський духовний письменник, професор гомілетики Петербурзької духовної академії (1869—1889), історик церкви.
 Барсов Микола Миколайович (1901, Уфа — 1981, Уфа) — російський краєзнавець, статистик, плановик-економіст.
 Барсов Микола Павлович (1839—1889) — російський історик, автор праць з історичної географії Росії, історії слов'ян.
 Барсов Олександр Андрійович (1823—1908) — росіський генерал, учасник російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Барсов Олексій Кирилович (1673—1736) — один із діячів церковної реформи патріарха Никона.
 Барсов Петро Єгорович (? — 1823) — російський і український актор, режисер і антрепренер, започаткував український професійний театр.

Російські прізвища